Underwater!, een Amerikaanse avonturenfilm uit 1955 onder regie van John Sturges
Underwater (film), een Amerikaanse sciencefiction-thrillerfilm uit 2020 onder regie van William Eubank